Borelly est un patronyme français, notamment porté par :

 Jacques Borelly (1623-1689), un médecin et chimiste français ;
 Jean-Claude Borelly (1953-), un musicien trompettiste et chef d'orchestre français.

Voir aussi 
 , patronyme français
 , patronyme français
 , patronyme français
 , patronyme italien

Homonymie de patronyme